2e Pantserdivisie (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 2. SS-Panzer-Division Das Reich - Duitse legereenheid